Чимароза — фамилия.

Известные носители:
 Чимароза, Тано — итальянский актёр, режиссёр, сценарист.
 Чимароза, Доменико — итальянский композитор.